Лэндри Майкл Шэмет (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Финикс Санз». На студенческом уровне играл за «Уичито Стэйт Шокерс». Был выбран на драфте НБА 2018 года под 26-м номером.

Профессиональная карьера

Филадельфия Севенти Сиксерс (2018—2019) 
Шэмет был выбран на драфте НБА 2018 года под 26-м номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс». 8 января 2019 года Шэмет установил свой личный рекорд результативности, набрав 29 очков в матче против «Вашингтон Уизардс», в этой игре он установил рекорд для новичков «Филадельфии», реализовав 8 трёхочковых бросков.

Лос-Анджелес Клипперс (2019—2020) 
6 февраля 2019 года Шемет был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». В своей первой игре за «Клипперс» Шэмет набрал 17 очков, 13 из которых он записал в свой актив в четвёртой четверти, в этой игре «Клипперс» отыграли 28 очковое отставание и выиграли у «Бостон Селтикс».

4 июля 2020 года Шемет сдал положительный тест на COVID-19. В 7 игре полуфинала конференции против «Денвер Наггетс» Шэмет подвернул лодыжку в первой четверти, сыграв только 6 минут. «Клипперс» проиграли ту игру 104:89 и вылетели из розыгрыша плей-офф.

Бруклин Нетс (2020—2021) 
19 ноября 2020 года Шэмет в результате трёхстороннего обмена оказался в «Бруклин Нетс». 14 января 2021 года Шэмет сменил свой игровой номер с 13 на 20, так как Джеймса Хардена обменяли в «Нетс», и он хотел носить номер 13.

Финикс Санз (2021—настоящее время) 
6 августа 2021 года Шэмет был обменян в «Финикс Санз» на Джевона Картера и права драфта на Дай'Рона Шарпа.

18 октября 2021 года Шэмет продлил контракт с «Санз» на 4 года и 43 миллиона долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Уичито Стэйт Шокерс» 

Баскетболисты США
Игроки «Уичито Стэйт Шокерс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Финикс Санз»